Il Campionato francese di rugby a 15 2008-2009 è stato vinto per la settima volta (l'ultima nel 1955) dall'USA Perpignan che ha battuto in finale l'ASM Clermont, alla sua decima finale persa su 10 disputate.

Formula 
Il campionato ha avuto inizio il 26 agosto 2008 ed è terminato con la finale del 9 giugno 2009 allo Stade de France. 
Ben tre turni si sono svolti nel week end in cui erano previsti incontri internazionali della nazionale francese: 15 e 22 novembre (contro Pacific Islanders e  e il 15 febbraio (contro la ).

Come nelle tre precedenti stagioni, il campionato ha assunto la denominazione di Top 14 dopo la riduzione a 14 del numero delle squadre partecipanti, assumendo però da ottobre il nome commerciale di Rugby Top 14 Orange in riferimento allo sponsor.

Dopo una fase di classificazione a girone unico 14 squadre, le prime quattro squadre sono ammesse alla semifinale (oltre che alla Heineken Cup 2009-2010 . Le seguenti due sono anch'esse ammesse alla stessa competizione mentre le ultime due sono retrocesse in Pro D2.

Quest'anno erano presenti due neopromosse: RC Toulon e Stade montois.

Fase preliminare 
I punti conquistati sono indicati nelle colonne centrali mentre le mete segnate sono indicate in quelle laterali. Il bordo azzurro indica il bonus offensivo (tre mete più dell'avversario), quello giallo il bonus difensivo (sconfitta con meno di otto punti), rosso se entrambi i bonus sono raggiunti.

Girone di andata

Girone di ritorno

Classifica finale 

|}
 verde: qualificate per la Heineken Cup 2009-2010 e per i Play-off
 azzurro: qualificate per la Heinekn Cup 2009-2010 e per i Play-off
 rosa: retrocesse
 Perpignan classificato davanti a Tolosa per il numero di punti ottenuti negli scontri diretti (5-4) 
 Brive classificati davanti a Bayonne per la differenza punti negli scontri diretti (5 punti classifica a testa 22-20 per Brive i punti segnati)

Regole di classifica : 1. punti ottenuti; 2. punti negli scontri diretti tra squadre a pari punti; 3. differenza punti negli scontri diretti; 4. differenza mete subite-segnate negli scontri diretti; 5. differenza punti totale; 6. differenza mete subite-segnate totali; 7. numero di punti totali realizzati; 8. numero di mete segnate; 9. numero di forfait; 10. classifica della stagione regolare precedente; 11. numero di squalifiche a giocatori.

Prima semifinale

Seconda semifinale

Finale

Statistiche

Migliori realizzatori

Migliori metamen

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Top 14 saison 2007-08, sur lnr.fr